USS Sturgeon  ist der Name folgender Unterseeboote der United States Navy:

 USS Sturgeon (SS-25) (später USS E-2), in Dienst gestellt 1912, verschrottet 1922
 USS Sturgeon (SS-187), Boot der Salmon-Klasse, in Dienst gestellt 1938, verschrottet 1948
 USS Sturgeon (SSN-637), Atom-U-Boot, Typschiff der Sturgeon-Klasse